Бахвалово — населённый пункт в России:
 Бахвалово (Иркутская область) — участок;
 Бахвалово (Тверская область) — деревня.